Candelaria může být:

 Candelaria (Misiones) – obec v argentinské provincii Misiones
 Candelaria (Kuba) – obec na Kubě
 Candelaria (Campeche) – obec v mexickém státě Campeche
 Candelaria (Tenerife) – obec na španělské ostrově Tenerife

Externí odkazy